Sprosse – pl. Sprossen – bezeichnet:
 in der Jägersprache die Verzweigung oder Gabelung eines Geweihs

Verstrebungen:
 Leitersprosse, eine querlaufende Verstrebung zwischen den beiden Holmen einer Leiter, siehe  Leiter (Gerät)
 Fenstersprosse, die Unterteilung eines Fensters, siehe Fenster#Sprossenfenster
 ein Element einer Sprossenwand

Ernährung:
 Sämlinge bei der Verwendung als Nahrungsmittel
 Sprossengemüse im kulinarischen Bereich
 Bambussprosse, einen jungen Pflanzenschössling des Bambusrohrs, als Gemüse essbar

Siehe auch:

 Spross (Begriffsklärung)
 Sprössling